Spyra ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Spyra (* 1984), deutscher Fotograf und Fotojournalist
 Janusz Spyra (* 1958), polnischer Historiker
 Michael Spyra (* 1983), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Wolfgang Spyra (* 1943), deutscher Kampfmittel- und Sprengstoff-Experte, Inhaber Lehrstuhl für Altlasten an der BTU Cottbus
 Wolfram Spyra (* 1964), deutscher Klangkünstler und Elektronik-Musiker